Improved steht für:
 Pontiac Improved,  Automodell der Marke Pontiac, siehe Pontiac Economy Eight
 Vi IMproved, Weiterentwicklung des Texteditors vi, siehe Vim